

События 

 Халифат признал Ашота II шахиншахом независимой Армении.
 Мятеж феодалов против Карла III Простоватого. Его заключение в Перонне.
 922—923 — король Франции Роберт I, брат Одо.
 922—925 — король Италии Рудольф II (ум.937), король Верхней Бургундии, король объединённой Бургундии (933—937).
 922—924 — война между Рудольфом II и Беренгарием I.
 Болгары разгромили ромейское войско и подступили к Константинополю.
 Прибытие в Волжскую Булгарию посольства Багдадского халифа Джафара аль-Муктадира к царю волжских болгар Алмушу сыну Шилки-элтабара. Секретарём посольства был Ибн-Фадлан, оставивший дневниковые записи о своём путешествии. Принятие ислама булгарами. Часть племён отказалась сменить веру и ушла в леса (чуваши).

Родились 
 Лиутпранд Кремонский, епископ Кремоны

Скончались 
 Мансур аль-Халладж — исламский богослов и мистик из южного Ирана (Фарс), представитель суфизма.

См. также

Примечания